То́шич () — фамилия. Известные носители:

 Тошич, Горан (род. 1982) — черногорский теннисист.
 Тошич, Драгомир (1909—1985) — югославский футболист.
 Тошич, Душко (род. 1985) — сербский футболист.
 Тошич, Зоран (род. 1987) — сербский футболист.
 Тошич, Мирослав (1960—2019) — сербский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Тошич, Раде (1965) — югославский футболист.
 Костанич-Тошич, Елена (род. 1981) — хорватская теннисистка.
 Карлеуша-Тошич, Елена (род. 1978) — сербская певица.